Okręty US Navy o nazwie USS  "Ogden", pochodzącej od miasta Ogden:
 Pierwszy "Ogden" (PF-39) był fregatą typu Tacoma, który wszedł do służby w 1943 i otrzymał trzy odznaczenia battle stars za służbę w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Ogden" (LPD-5) był okrętem desantowym dokiem typu Austin. Został wycofany ze służby 21 lutego 2007.
Ogden